(par ordre chronologique des naissances)
 Guy Charmot (1914-2019), militaire français
 Elisabeth Charmot, femme politique française